Adolfo Venturi – astronomo nato a Firenze nel 1852 e morto a Palermo nel 1914
 Adolfo Venturi – storico dell'arte nato a Modena nel 1856 e morto a Santa Margherita Ligure nel 1941